Прадед:

 Прадед — мужчина по отношению к детям своего внука или своей внучки, отец дедушки или бабушки, дед родителя.

Фамилия 
 Прадед, Юрий Фёдорович (род. 1956) — советский и украинский учёный-языковед, доктор филологических наук.

Топоним 
 Прадед — гора в Чехии, высочайшая вершина хребта Грубый Есеник; является пятой по высоте горой Чехии.